Weggen ist der Familienname folgender Personen:

 Jenny Weggen (* 1982), deutsche Politikerin (GAL)
 Hanja Maij-Weggen (* 1943), niederländische Politikerin (MdEP)

Weggen bezeichnet:
 ein Rosinenbrot (im südwestlichen Niedersachsen und im nördlichen Nordrhein-Westfalen); siehe Kilmerstuten

Siehe auch:
 Wegge
 Wecken